Ку́бок Ливо́нии (анг. Livonia Cup, лат. Livonijas Kauss futbolā) — одноматчевый футбольный турнир, основанный в 2003 году по задумке Эстонского футбольного союза. В розыгрыше Кубка принимают участие чемпион Эстонии и чемпион Латвии.

Финалы

Участники

По клубам

Победители

По клубам

По странам

Примечания

Ссылки 
 Кубок Ливонии у «Сконто» 06.01.03
 Кубок Ливонии завоевала Флора
 Кубок Ливонии на footballfacts.ru

Футбольные соревнования в Латвии
Международные соревнования по футболу в Эстонии
Международные спортивные соревнования в Риге
Международные спортивные соревнования в Таллине